Le Séminaire des missions étrangères peut faire référence :
 au Séminaire des Missions étrangères de Paris
 au Grand Séminaire de Québec fondé par les Missions étrangères de Paris.